YFH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Hope (Ontario) (Canada)